Johann Kell ist der Name folgender Personen:

* Johann Heinrich Kell (1880–1961), deutscher Pädagoge und Heimatforscher
 Johann Karl Kell (1693–nach 1726), deutscher Dichter geistlicher Lyrik